Сокращение СОЖ может означать:

 Смазочно-охлаждающие жидкости
 Слизистая оболочка желудка
 Соросовский образовательный журнал

См. также 
 Сож — многозначный термин.